Гендель — немецкая и еврейская фамилия (, ):

 Гендель, Георг (1622—1697) — немецкий цирюльник-хирург из Галле.
 Гендель, Георг Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор эпохи барокко, большую часть жизни проведший в Великобритании.
 Гендель, Елена Станиславовна (род. 1984) — белорусская и российская волейболистка.
 Гендель, Зыгмунт (1862—1929) — польский архитектор и реставратор.
 Гендель, Ида (1928—2020) — английская скрипачка.
 Гендель, Леонид Яковлевич (род. 1944) — советский и российский биофизик и поэт-песенник (псевдоним Леонид Фадеев).
 Гендель, Нил (род. 1952) — американский и израильский юрист, судья Верховного суда Израиля.
 Фридрих Георг Гендель (1874—1936) — австрийский энтомолог.
 Гендель, Эммануил Менделевич (1903—1994) — советский инженер-строитель, специалист по передвижке и выпрямлению зданий.
 Гендель-Шютц, Генриетта (1772—1849) — немецкая театральная актриса, исполнительница пантомимы.

Псевдонимы 
 Макс Гендель (при рождении Карл Людвиг фон Грассхоф; 1865—1919) — американский оккультист, мистик, розенкрейцер, писатель и астролог.